Gempolan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gempolan, Karanganyar, by, 
 Gempolan, Tulungagung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar